Warszawianka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Warszawianka, un village dans la Gmina Lesznowola de la powiat de Piaseczno dans la voïvodie de Mazovie

Arts 
 Warszawianka, chant patriotique polonais originellement écrit en français sous le nom de La Varsovienne en 1831
 Warszawianka, chant révolutionnaire polonais originellement écrit en polonais, popularisé en Pologne en 1905 et plus tard dans d'autres pays.